Клаштер-Градиште-над-Йизероу () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 4,62 км². Центр община располагается на высоте 228 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 729 человек.

На территории общины располагаются Клаштер-Градиште — цистерцианское аббатство, церковь пресвятой Девы Марии, скульптура святого Яна Непомуцкого и замок, построенный в XIX веке.

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1144 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края